Søvik (Møre og Romsdal)
 Søvik (Vestland)